Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua quechua
 Que o Quwê – antico stato del vicino oriente 
 Que – tipo d'ingresso tipico dell'architettura cinese